Jopek ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Maria Jopek (* 1970), polnische Sängerin
 Björn Jopek (* 1993), deutscher Fußballspieler